De Dansk Håndbold Forbund (DHF) is de koepelorganisatie in Denemarken voor de beoefening van het handbal. De DHF organiseert het handbal in Denemarken en vertegenwoordigt het Deense handbal op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht in 1935 en sinds 1946 lid van de Internationale Handbalfederatie. De DHB werd in 1991 ook lid van de Europese Handbalfederatie. Anno 2018 telde de federatie zo'n 104.609 leden, verspreid over 777 verenigingen.

Denemarken is qua medailles het meest succesvolle handballand ter wereld.

Nationale ploegen 
 Deens handbalteam (mannen)
 Deens handbalteam (vrouwen)
 Deens handbalteam junioren (mannen)
 Deens handbalteam junioren (vrouwen)
 Deens handbalteam jeugd (mannen)
 Deens handbalteam jeugd (vrouwen)

Ledenaantallen 
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Handbal
Bond
Denemarken